MA10 é um portal de notícias regional, pertencente ao Sistema Difusora de Comunicação. A página tem como foco o estado do Maranhão, apesar de também apresentar notícias nacionais. Além de conteúdo próprio, reúne informações da TV Difusora e Difusora FM. Foi lançado em 2016, substituindo o iDifusora.com.

História 
Lançado no dia 8 de novembro de 2016, o portal de notícias MA10 contava inicialmente com o selo do UOL.

O nascimento do MA10 surgiu depois que o Sistema Difusora de Comunicação pensou em um novo produto de jornalismo voltado para a web. O portal deu lugar ao antigo iDifusora.com, com nova roupagem, nova proposta, marca e layout. O antigo iDifusora estava no ar desde 2011. Antes disso, o grupo usava o domínio sistemadifusora.com.br desde 1999.

Empresas fundadas em 2016
Empresas do Maranhão
Sites de notícias
Websites do Brasil
Sistema Difusora de Comunicação